Celtic puede referirse a:

Deporte 
 Celtic Football Club, un equipo de fútbol escocés;
 Boston Celtics, un equipo de baloncesto de la NBA;
 Celtic Park, el estadio del Celtic Football Club;
 Donegal Celtic, un equipo de fútbol de Irlanda del Norte;
 Belfast Celtic Football Club, un equipo de fútbol de Irlanda del Norte desaparecido;
 Bloemfontein Celtic Football Club, un equipo de fútbol de Sudáfrica;
 Celtic Futebol Clube, un equipo de fútbol de Cabo Verde;

Música 
 Celtic Frost, una banda suiza de metal extremo;
 Celtic punk, un estilo de música punk;
 Celtic Woman, un grupo musical irlandés;
 Celtic Thunder, un sexteto musical;
 Celtic Requiem, un réquiem del compositor John Tavener;
 Celtic Underground, un grupo musical argentino.